Biørn ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Riegelsen Biørn (1748–1821), Gouverneur der dänischen Besitzungen an der Goldküste
 Bodil Biørn (1871–1960), norwegische Missionarin